Kalevi Aho's Symfonie nr. 7 (Aho)
 Symfonie nr. 7 (Arnell)
 Malcolm Arnolds Symfonie nr. 7 (Arnold)
 Kurt Atterbergs Symfonie nr. 7 (Atterberg)
 Arnold Bax' Symfonie nr. 7 (Bax)
 Ludwig van Beethovens Symfonie nr. 7 (Beethoven)
 William Bolcoms Symfonie nr. 7 (Bolcom)
 Havergal Brians Symfonie nr. 7 (Brian)
 Anton Bruckners Symfonie nr. 7 (Bruckner)
 Fridrich Bruks Symfonie nr. 7 (Bruk)
 James Cohns Symfonie nr. 7 (Cohn)
 Peter Maxwell Davies' Symfonie nr. 7 (Davies), 
 David Diamonds Symfonie nr. 7 (Diamond)
 Antonín Dvořáks Symfonie nr. 7 (Dvořák)
 Niels Gades Symfonie nr. 7 (Gade) 
 Philip Glass' Symfonie nr. 7 (Glass), Toltec
 Asger Hameriks Symfonie nr. 7 (Hamerik), Koorsymfonie 
 Howard Hansons Symfonie nr. 7 (Hanson)
 Karl Amadeus Hartmanns Symfonie nr. 7 (Hartmann)
 Joseph Haydns Symfonie nr. 7 (Joseph Haydn), Le Midi
 Michael Haydns Symfonie nr. 7 (Michael Haydn)
 Hans Werner Henzes Symfonie nr. 7 (Henze)
 Vagn Holmboes Symfonie nr. 7 (Holmboe)
 Alan Hovhaness' Symfonie nr. 7 (Hovhaness)
 Gustav Mahlers Symfonie nr. 7 (Mahler)
 David Matthews' Symfonie nr. 7 (Matthews); première 24 april 2010
 Darius Milhauds Symfonie nr. 7 (Milhaud)
 Nikolaj Mjaskovski's Symfonie nr. 7 (Mjaskovski)
 Wolfgang Amadeus Mozarts Symfonie nr. 7 (Mozart)
 Pehr Henrik Nordgrens Symfonie nr. 7 (Nordgren)
 Krzysztof Penderecki's Symfonie nr. 7 (Penderecki), Sieben Tore von Jerusalem
 Allan Petterssons Symfonie nr. 7 (Pettersson)
 Sergej Prokofjevs Symfonie nr. 7 (Prokofiev)
 Einojuhani Rautavaara's Symfonie nr. 7 (Rautavaara), Angel of Light
 Edmund Rubbra's Symfonie nr. 7 (Rubbra)
 Alfred Schnittkes Symfonie nr. 7 (Schnittke)
 Franz Schuberts Symfonie nr. 7 (Schubert)
 William Schumans Symfonie nr. 7 (Schuman)
 Roger Sessions' Symfonie nr. 7 (Sessions)
 Robert Simpsons Symfonie nr. 7 (Simpson)
 Dmitri Sjostakovitsj' Symfonie nr. 7 (Sjostakovitsj), Leningrad
 Jean Sibelius' Symfonie nr. 7 (Sibelius)
 Erkki-Sven Tüürs Symfonie nr. 7 (Tüür), Pietas 
 Ralph Vaughan Williams' Symfonie nr. 7, Sinfonia antartica (Vaughan Williams)
 Symfonie nr. 7 (Weinberg)

7